Contour steht für:
 Contour (Kamera), Hersteller von Videokameras und Tools für Erlebnisberichte
 Contour (Biennale), Biennale von Videokunst in Mechelen, Belgien
 Contour Crafting, computergestütztes Bauverfahren zur Errichtung von Gebäuden
 Ford Contour, US-amerikanische Limousine
 The Contours, US-amerikanische Gesangsgruppe

CONTOUR steht für:
 CONTOUR, US-amerikanische Raumsonde

Siehe auch:
 Contour ploughing (amerik. contour plowing), Anordnung der Ackerfurchen beim streifenförmigen Konturpflügen, siehe Pflug #Pflügen